Die Ladbrokes Players Championship Finals 2018 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 23. bis zum 25. November 2018 zum elften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier wurde in den Butlin’s Minehead Resort in Minehead ausgetragen und galt als Generalprobe für die anstehende Weltmeisterschaft 2019.

Den Titelgewinn sicherte sich der Nordire Daryl Gurney, der sich im Finale mit 11:9-legs gegen den Niederländer Michael van Gerwen durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug £ 460.000 und verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil. Sie konnten sich über die im Jahr 2018 verteilten 22 Players Championship Events für dieses Turnier qualifizieren.

Top 64 der Players Championship Order of Merit
  Ian White
  Gary Anderson
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Adrian Lewis
  Rob Cross
  Michael Smith
  James Wade
  Dave Chisnall
  Jeffrey de Zwaan
  James Wilson
  Danny Noppert
  Stephen Bunting
  Jermaine Wattimena
  Steve Beaton
  Daryl Gurney
  Josh Payne
  John Henderson
  Darren Webster
  Mickey Mansell
  Mervyn King
  Gabriel Clemens
  Ricky Evans
  Chris Dobey
  Nathan Aspinall
  Jonny Clayton
  Ryan Joyce
  Krzysztof Ratajski
  Max Hopp
  Keegan Brown
  Simon Whitlock
  Brendan Dolan

<li value=33>  Michael Barnard
  Kyle Anderson
  Mensur Suljović
  Steve West
  Gerwyn Price
  Steve Lennon
  Mark Webster
  Martin Schindler
  Ron Meulenkamp
  Jan Dekker
  Andrew Gilding
  Simon Stevenson
  Madars Razma
  Jeffrey de Graaf
  Joe Cullen
  Ryan Searle
  Robert Thornton
  Kim Huybrechts
  Stephen Burton
  Richard North
  Rowby-John Rodriguez
  Dimitri Van den Bergh
  Jelle Klaasen
  Jamie Lewis
  Ross Smith
  Vincent van der Voort
  Cristo Reyes
  Adam Hunt
  Toni Alcinas
  Matthew Edgar
  Alan Tabern
  Scott Taylor

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen. Ebenso war das Turnier beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Vorbericht auf pdc.tv
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2018
Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in Minehead